Карон () — французьке прізвище.
 Даніель Карон — канадський дипломат. 
 Леслі Карон — французька акторка й танцюристка.
 Себастьєн Карон — канадський хокеїст. 
 Антуан Карон — французький художник

Див. також  
 Каррон 

Французькі прізвища